|-
| 34601 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34602 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34603 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34604 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34605 - || 2000 US || 21 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 34606 - || 2000 UT || 21 octombrie 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 34607 - ||  || 24 octombrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 34608 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34609 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34610 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34611 Nacogdoches ||  || 25 octombrie 2000 || Nacogdoches || , 
|-
| 34612 - ||  || 23 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 34613 - ||  || 27 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34614 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34615 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34616 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34617 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34618 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34619 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34620 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34621 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34622 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34623 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34624 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34625 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34626 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34627 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34628 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34629 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34630 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34631 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34632 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34633 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34634 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34635 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34636 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 34637 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34638 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34639 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34640 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34641 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34642 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34643 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34644 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34645 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34646 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34647 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34648 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34649 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34650 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34651 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34652 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34653 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34654 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34655 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34656 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34657 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34658 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34659 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34660 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34661 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34662 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34663 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34664 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34665 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34666 Bohyunsan ||  || 4 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 34667 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34668 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34669 - ||  || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34670 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34671 - ||  || 21 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34672 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34673 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34674 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34675 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34676 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34677 - ||  || 17 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34678 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34679 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34680 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34681 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34682 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34683 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34684 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34685 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34686 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34687 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34688 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34689 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34690 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34691 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34692 - ||  || 17 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34693 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34694 - ||  || 23 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34695 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34696 Risoldi ||  || 21 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 34697 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34698 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34699 - ||  || 18 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34700 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-